Мудра́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Мудрак Лариса Михайлівна (1968) — українська журналістка.
 Леся Мудрак — українська поетеса та науковиця.
 Мудрак Олег Васильович (1987—2023) — майор, командир 1-го батальйону окремого загону спеціального призначення НГУ «Азов» Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну 2022 року.
 Мудрак Олександр Васильович (нар. 1970) — український вчений, доктор сільськогосподарських наук.